Love Potion No. 9 (film), een film van Dale Launer uit 1992
 Love Potion No. 9 (nummer), een liedje geschreven door Jerry Leiber en Mike Stoller in 1959 en uitgevoerd door diverse artiesten